« Plein texte » peut faire référence à :
 la recherche plein texte, un mode de recherche textuelle au sein d’un document ou d’une base de données ;
 du texte brut (par une mauvaise traduction de l’anglais ), c’est-à-dire des données purement textuelles sans information de formatage, éventuellement écrites dans un fichier texte.